Интервизија може бити:

 Песма Интервизије, некадашње годишње такмичење које је организовано између социјалистичких држава источне Европе
 Интервизија (мрежа), телевизијска мрежа